Ueberschaer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Christian Ueberschaer (* 1936), deutscher Botschafter
 Hans Peter Ueberschaer (* 1948), deutscher Brigadegeneral
 Frank Ueberschaer (* 1972), deutscher evangelischer Theologe und Alttestamentler